Pichla heißen folgende geographische Objekte:

 Pichla (Gemeinde Allerheiligen), Ortschaft von Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Pichla (Gemeinde Kapfenstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Pichla bei Mureck, Ortschaft und Katastralgemeinde (Pichla) von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Pichla bei Radkersburg, Ortschaft und Katastralgemeinde von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch: 
 Pichler